астрономічні каталоги:
 Загальний каталог Босса — містить координати та власні рухи 33 342 зір (1936)
 Загальний каталог туманностей та скупчень Джона Гершеля — 5079 об'єктів (1864)
 Новий загальний каталог (NGC) об'єктів далекого космосу Джона Дреєра (1888)
 Переглянутий Новий загальний каталог